Per cross section o cross-section (dall'inglese sezione trasversale) si intende:
Cross section – in statistica, un tipo di studio basato su un campionamento trasversale
Cross section – nell'analisi diagnostica di campioni multistrato, un frammento di materiale inglobato in un supporto e osservato in sezione
Sezione (geometria descrittiva)

Fisica

In fisica nucleare, cross section è il termine inglese per sezione d'urto
Nella fisica dei radar, Radar Cross Section (RCS) è il termine per la sezione radar equivalente